Белоно́вич — українське прізвище.

 Белонович Галина Іванівна — директор Державного будинку-музею П. І. Чайковського в місті Клин, заслужений діяч мистецтв РФ, заслужений працівник культури РФ.
 Белонович Демко — козак Івангородської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)

Українські прізвища